Витамин B2 — рибофлавин.
 B2 — формат бумаги.
 B2 — Northrop B-2 Spirit, малозаметный стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США.
B-2 Bombardier — канадский бронированный снегоход времён Второй мировой войны.

См. также 
 Б2 — московский клуб
 БИ-2 — российская рок-группа.